

Onomastica
 Kilian – variante del nome proprio di persona Cillian

Persone
 Dietrich Kilian – musicologo tedesco
 Hanns Kilian – bobbista tedesco
 Luca Kilian – calciatore tedesco